A linha 7 do metro de Seul da Seul Metropolitan Rapid Transit Corporation foi construída nos anos 90 e concluída em 1 de Agosto de 2000 (secção central de 17 km da Universidade de Konkuk para Sinpung).

A secção ocidental entre Sinpung e Onsu foi posta em serviço em 29 de Fevereiro de 2000. 

Esta linha norte-sul não atravessa o centro da cidade, mas liga Gangnam directamente às zonas do Norte da cidade.

Todos os metros da Linha 7 são monitorizados por 1.008 câmaras de televisão de circuito fechado que foram instaladas em Junho de 2012. 

A extensão ao Incheon Subway Line 1 foi projectada para aliviar o congestionamento de tráfego na região Oeste de Seul e no Norte de Incheon. 

Nove estações foram adicionadas em 27 de Outubro de 2012, para a extensão de 10,2 km, a partir da Estação Onsu da Linha 7 e terminando na Estação do Escritório Bupyeong-gu da Incheon Subway Line 1

Expansão 
Existem duas estações planeadas para o futuro, Baekmajang e Seoknam, sendo a última uma estação de transbordo com a linha 2 do metro de Incheon . A construção na extensão de 3,94 km começou em 2013 e deve ser concluída em 2020. 

A extensão adicional, na fase de concepção a partir de 2012, veria a linha expandir mais 12,2 km, terminando a linha em Yeongjongdo , a mesma ilha que abriga o Aeroporto Internacional de Incheon. Nenhuma data ainda foi anunciada a partir de 2012.

Estações

Veja também
 Metros na Coreia do Sul
 Seul Metropolitan Rapid Transit Corporation
 Metro metropolitano de Seul

Ligações externas
 A página de extensão da Linha 7 do Governo Metropolitano de Seul inclui um mapa de rotas e informações de status para a extensão a oeste de Onsu.
 Página do metro de Seul de UrbanRail.Net
 Informação de rotas

Metrô de Seul